У овом чланку, у облику табеле, приказане су могућности уређивача који пружају интерфејс за TeX или LaTeX (или за било које друге имплементације).

Табеле својстава уређивача

Напомене

Референце 

TeX едитори
Бесплатни TeX уређивачи
TeX editors